Kabinett Hellwege bezeichnet folgende Landesregierungen Niedersachsens unter Heinrich Hellwege (DP):
Kabinett Hellwege I (1955–1957)
Kabinett Hellwege II (1957–1959)